Seznam brigad z zaporedno številko 80.

Seznam 
 Pehotne
 80. pehotna brigada (ZDA)
 80. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 80. samostojna mešana brigada (Japonska)
 80. motorizirana brigada (Vojska Jugoslavije)

 Oklepne
 80. tankovska brigada (ZSSR)

Glej tudi